Salverò il mio amore (Two Loves) – film del 1961 diretto da Charles Walters
 Two Loves – film del 2000 diretto da Jacqueline van Vugt